Мото Гран-Прі Німеччини 2015 року, офіційна назва GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland — дев'ятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувся 10—12 липня 2015 року на трасі Заксенринг, розташованій поруч з містом Гоенштайн-Ернстталь у Німеччині. У гонці класу MotoGP гонщики команди «Team Suzuki Ecstar» виступатимуть на мотоциклах, розфарбованих в блакитно-білі кольори за схемою, в яку були розфарбовані мотоцикли Suzuki GSX-R, що виступали у серії в середині 1980-х, віддаючи таким чином шану 30-річчю гоночної історії цієї моделі.

Відвідуваність етапу становила 211 588 глядачів (за 3 дні змагань), що приблизно на 2 тисячі більше, ніж у попередньому сезоні.

MotoGP 
Напередодні проведення етапу команда «Aprilia Racing Team Gresini» розірвала контракт із гонщиком Марко Меландрі і його на етапі замінив тест-пілот команди Майкл Лаверті. Травмованих гонщиків Карела Абрахама (команда «AB Motoracing») та Штефана Брадля («Athina Forward Racing») замінили Хіросі Аояма та Клаудіо Корті відповідно.

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард виступили місцеві гонщики Йонас Гейтнер та Максиміліан Капплер.

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Німеччини
2015
Німеччина
Липень 2015